|-
| 128401 - ||  || 13 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128402 - ||  || 13 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128403 - ||  || 8 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128404 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128405 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128406 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128407 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128408 - ||  || 12 iunie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128409 - ||  || 12 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128410 - ||  || 12 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128411 - ||  || 12 iunie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128412 - ||  || 14 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128413 - ||  || 14 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128414 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128415 - ||  || 13 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128416 - ||  || 13 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128417 - ||  || 12 iunie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128418 - ||  || 12 iunie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128419 - ||  || 14 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128420 - || 2004 MS || 16 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128421 - ||  || 16 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128422 - ||  || 16 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128423 - ||  || 16 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128424 - ||  || 17 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128425 - ||  || 20 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128426 - ||  || 18 iunie 2004 ||  || 
|-
| 128427 - ||  || 28 iunie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 128428 - || 2004 NJ || 8 iulie 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128429 - || 2004 NK || 8 iulie 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128430 - ||  || 7 iulie 2004 ||  || 
|-
| 128431 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128432 - ||  || 9 iulie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128433 - ||  || 9 iulie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128434 - ||  || 9 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128435 - ||  || 13 iulie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128436 - ||  || 11 iulie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128437 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128438 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128439 - ||  || 10 iulie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128440 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128441 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128442 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128443 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128444 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128445 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128446 - ||  || 15 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128447 - ||  || 15 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128448 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128449 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128450 - ||  || 15 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128451 - ||  || 15 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128452 - ||  || 15 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128453 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128454 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128455 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128456 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128457 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128458 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128459 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128460 - ||  || 15 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128461 - || 2004 OA || 16 iulie 2004 ||  || 
|-
| 128462 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128463 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128464 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128465 - ||  || 20 iulie 2004 ||  || 
|-
| 128466 - ||  || 21 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 128467 - ||  || 25 iulie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128468 - ||  || 25 iulie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128469 - ||  || 28 iulie 2004 ||  || 
|-
| 128470 - ||  || 28 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 128471 - ||  || 16 iulie 2004 ||  || 
|-
| 128472 - || 2004 PS || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128473 - || 2004 PV || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128474 - ||  || 7 august 2004 ||  || 
|-
| 128475 - ||  || 6 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 128476 - ||  || 3 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128477 - ||  || 3 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128478 - ||  || 3 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128479 - ||  || 4 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128480 - ||  || 5 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128481 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128482 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128483 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128484 - ||  || 6 august 2004 ||  || 
|-
| 128485 - ||  || 6 august 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128486 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128487 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128488 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128489 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128490 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128491 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128492 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128493 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128494 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128495 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128496 - ||  || 7 august 2004 ||  || 
|-
| 128497 - ||  || 7 august 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128498 - ||  || 8 august 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128499 - ||  || 8 august 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128500 - ||  || 8 august 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-